Люй — китайская фамилия (клан). Корейское произношение — Ё (여 или 려).

吕 — 6 чётных «женских» ступеней 12-ступенного китайского звукоряда.

Известные Люй 吕 
 Люй Бу (; умер в 198 году) — генерал и полководец китайской эпохи Троецарствия. «Записи о Трёх царствах» описывают его как превосходного наездника и стрелка из лука, за что он получил прозвище «летающий генерал».
 Люй Дунбинь () — даосский патриарх, а также легендарный исторический персонаж, причисленный к даосскому пантеону, входит в Восемь Бессмертных.
 Императрица Люй Чжи (, пиньинь Lǚzhì) (умерла в 180 до н. э.), также Люй Тай-хоу (, пиньинь Lǚ Tàihòu) или сокращённо Люй-хоу (, пиньинь Lǚhòu), носила титул вдовствующей императрицы Гао (, пиньинь Gaō Huánghoù) — жена императора Гао-цзу ханьской династии, которая после его смерти в 195 до н. э. распоряжалась страной, назначая и снимая малолетних императоров до своей смерти в 180 до н. э.

См. также 
 Сто фамилий
 Юл — реверсоним слова Люй.
 Люй